Hieronder volgt een overzicht van vliegvelden in Maleisië:

 
Maleisië
Vliegvelden